Амат 

 Амат — чудовище в египетской мифологии.
 Амат — монах-бенедиктинец из монастыря Монте-Кассино.

Фамилия 
 Амат, Жорди (род. 1992) — испанский футболист.
 Амат-Пиньелья, Жоаким (1913—1974) — испанский писатель.
 Амат ди Сан Филиппо и Сорсо, Луиджи (1796—1878) — итальянский куриальный кардинал.
 Амат-и-Хуньент, Мануэль де (1707—1782) — испанский военный и колониальный чиновник.
 Амат, Педро (род. 1940) — испанский хоккеист.

Имя 
 Эскаланте, Амат — мексиканский кинорежиссёр, оператор, сценарист, продюсер.
 Амат-Маму (ок. 1750 год до н. э.) — сиппарская древневавилонская жрица, известная благодаря написанным ею клинописным таблицам.